10382 Адамар (10382 Hadamard) — астероїд головного поясу.
 Жак Соломон Адамар, Адамар Жак Соломон (Hadamard Jacques; 8 грудня 1865 — 17 жовтня 1963) — французький математик.